Лукас Мартин Вильяфаньес (; ) — аргентинский футболист, играющий на позиции атакующего полузащитника за греческий клуб «Панатинаикос».

Клубная карьера 
Лукас Вильяфаньес — воспитанник аргентинского клуба КАИ из своего родного города Комодоро-Ривадавия. 27 сентября 2008 года он дебютировал в Примере B Насьональ, выйдя на замену в концовке домашней игры с командой «Лос-Андес». Спустя месяц Вильяфаньес забил свой первый гол на профессиональном уровне, сравняв счёт в гостевом поединке против клуба «Атлетико Тукуман». Спустя 24 минуты после этого он оформил и дубль.

С начала 2011 года Лукас Вильяфаньес представлял аргентинский «Индепендьенте», первые полгода на правах аренды. 6 февраля 2011 года Вильяфаньес дебютировал в аргентинской Примере, выйдя в основном составе в домашнем матче с «Тигре». 3 мая того же года он забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в гостевой игре с «Бокой Хуниорс». Сезон 2013/14 футболист провёл выступая на правах аренды за «Уракан» в Примере B Насьональ. В середине 2014 года Вильяфаньес был отдан в аренду клубу греческой Суперлиги «Панетоликос», за который он отыграл следующие полтора года.

27 января 2016 года аргентинец стал игроком греческого «Панатинаикос», а спустя год перешёл в турецкий клуб «Аланьяспор».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК КАИ
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Панетоликос»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Аланьяспор»